Zorita (band), een Nederlandse band
 Zorita (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres